Метод:
 Метод — систематизированная совокупность шагов, действий, которые нацелены на решение определённой задачи, или достижение определённой цели.
 Метод в программировании — функция или процедура, принадлежащая какому-то классу или объекту.

Названия 
 «Метод» — конструктивистская художественная группа 1922—1925 годов.

Кино 
 «Метод» — российский сериал 2015 года, в главных ролях — Хабенский и Андреева.
 «Метод» — психологический триллер 2004 года, в главной роли — Элизабет Хёрли.

См. также 

 Методика
 Методология